Tarxien Rainbows Football Club é um time de futebol de Tarxien, uma cidade no sul de Malta. Eles atualmente estão na Maltese Premier League.

Logo

Ligações externas 
 

Clubes de futebol fundados em 1944
Clubes de futebol de Malta
Tarxien Rainbows Football Club